Das Damendoppel der Australian Open 1977 (Dezember) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Dianne Fromholtz und Helen Cawley. Da man das Finale wegen Regens nicht austragen konnte, wurden beide Finalpaarungen zum Sieger erklärt.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1977 (Dezember)